Sundridge kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Sundridge (ort i Kanada), Ontario,

Storbritannien 

 Sundridge (ort i Storbritannien), England, Kent, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar